Ворон — інша назва крука.
 Ворон (геральдика) — гербова фігура.
 «Ворон» — вірш Едгара Аллана По.
 Ворон — сузір'я.

Військо 
 Ворон — давньоримська військова машина, що кидала каміння і списи на відстань до 1 км.
 Абордажний ворон — давньоримське військове обладнання, що застосовувалося в Римському флоті для абордажного бою.

Особи 
Ворон — прізвище.
 Оттар Вендельський Ворон — конунг.
 Андрій Ворон — український громадський діяч.
 Ворон Антон Григорович — молодший лейтенант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 В'ячеслав Ворон — український співак.

Топоніми

Ворон (Вологодська область) — село.

Ворон (річка) — в Криму.
 Ворон (село) — в Криму.

Кінематограф 
 Ворон (фільм, 1935) — американський фільм
 Ворон (фільм, 1963) — американський фільм
 Ворон (фільм, 1994) — американський фільм
 Ворон (фільм, 2012) — американський фільм

Див. також 
 Ворона (значення)
 Гайворон (значення)

Примітки

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.